Die Football League First Division 1984/85 war die 86. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1984 und endete am 28. Mai 1985.

Der FC Everton gewann mit dreizehn Punkten Vorsprung vor dem Stadtrivalen und Titelverteidiger FC Liverpool seine mittlerweile achte Meisterschaft. Knapp dahinter platzierten sich das mit Liverpool punktgleiche Tottenham Hotspur und mit einem weiteren Punkt Rückstand der neue FA-Cup-Sieger Manchester United. Alle drei Aufsteiger FC Chelsea, Sheffield Wednesday und Newcastle United konnten die Klasse halten. Stattdessen mussten Norwich City, der AFC Sunderland und Stoke City den Gang in die Second Division antreten. Diesen standen für die Folgesaison die drei Zweitligaaufsteiger Manchester City, Oxford United und Birmingham City entgegen.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||25
||18
||21
||20
||22
||23
||18
||20
||24
||25
||22
||21
||26
||24
||19
||23
||21
||23
||21
||24
||24
||26

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Everton 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1984/85 für den FC Everton in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Wichtige Ereignisse 
 Beim Finale des Europapokals der Landesmeister am 29. Mai 1985 zwischen Juventus Turin und dem FC Liverpool in Brüssel kam es zur Katastrophe von Heysel. 39 (meist italienische Fans) wurden zu Tode getrampelt. Nach dieser Tragödie wurden alle englische Klubs von der UEFA für fünf Jahre aus allen europäischen Vereinswettbewerben ausgeschlossen, der FC Liverpool sogar für sechs Jahre.
 Neben der Meistertitel sicherte sich der FC Everton im selben Jahr durch einen 3:1-Triumph über den österreichischen Vertreter Rapid Wien den Europapokal der Pokalsieger.
 Norwich City wurde in diesem Jahr der bis dato erste Verein, der den Ligapokal gewann und im selben Jahr aus der obersten englischen Spielklasse abstieg.
 Peter Reid und Neville Southall vom FC Everton wurden zu den besten Spielern des Jahres gewählt. Bester junger Spieler des Jahres wurde der Waliser Mark Hughes von Manchester United.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.

Weblinks 
 England 1984-85 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1984 85
Fußballsaison 1984/85